ТДП — многозначная аббревиатура:

 ТДП — Турецкая Демократическая партия; социал-демократическая политическая партия в Турецкой Республике Северного Кипра
 ТДП — танковый дальномерный прибор; стереоскопический прицел-дальномер
 ТДП — танковый дымовой прибор; может использоваться для распыления отравляющих веществ
 ТДП — танковый дегазационный прибор
 ТДП — транзитная дренажная перекачка
 ТДП — тензодатчик проволочный
 ТДП — территориальный диспетчерский пункт
 ТДП — товары долговременного пользования
 ТДП — тоннельно-дренажная подстанция (в метро)
 ТДП — трансформаторная дистанционная передача

См. также 
 TDP